Элеазар (; «Бог помог»; в Септуагинте Ἐλεάζαρ) — мужское имя.

 Элеазар — ветхозаветный персонаж, третий сын первосвященника Аарона.
  — иудейский законоучитель и филантроп 3-го поколения таннаев (I—II вв.)
 
 Элеазар бен-Педат (III век) — палестинский амора второго и третьего поколения.
 Элеазар из Вормса (ок. 1176—1238) — талмудист.

См. также 
 Елеазар